Pylon bezeichnet

architektonische Elemente:
 eine Toranlage bei sakralen Bauten in Ägypten, siehe Pylon (Ägypten)
 eine Toranlage oder Stütze, siehe Pylon (Architektur)
 eine Tragekonstruktion für Brücken, siehe Pylon (Brückenbau)
 eine säulenförmige Werbeanlage, siehe Werbepylon

Begrenzungen im Straßen- und Luftverkehr:
 kegelförmiges Hütchen zur Absperrung im Straßenverkehr, siehe Leitkegel
 Begrenzungen bei Kunstflug-Luftrennen, siehe Red Bull Air Race Weltmeisterschaft
 die 4 bis 5 Meter hohen Begrenzungen des Kurses bei Modellflugrennen, siehe Pylonracing

Sonstiges:
 eine Halterung für Motoren oder Außenlasten an Luftfahrzeugen, siehe Außenlaststation
 antiker Ort an der Grenze von Illyrien und Makedonien, heute Resen in Nordmazedonien
 Pylon Point, Landspitze an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika
 Person der griechischen Mythologie, siehe Pylon (Mythologie)
 Pylon (Plastik), Eisenplastik in Basel

Siehe auch:

 Pilon
 Pylones